Telco sau TELCO poate avea următoarele semnificații:
 o companie de telecomunicații, care poate oferi servicii de transmisie pentru date, voce, semnale de tip radio, televiziune, e-mail și multe altele; cuvântul este o prescurtare a cuvântului englez "telecommunications". Exemplu de utilizare: Vodafone România este un telco cu 8,5 mil. de clienți. 
 TATA Engineering and Locomotive Company, o întreprindere de producție de automobile din India.
 The East London Communities Organisation, o organizație a unor cetățeni din Londra.